«Ghost Town» — шестая песня с восьмого студийного альбома Ye американского рэпера Канье Уэста. Содержит гостевые участия от PartyNextDoor, Кида Кади и 070 Shake. Сиквел песни вышел на альбоме хип-хоп дуо Kids See Ghosts, по названием «Freeee (Ghost Town, Pt. 2)».

Коммерческий успех 
Песня дебютировала в американских чартах Billboard Hot 100, заняв 16 строчку, что является лучшим показателем среди всех песен с альбома. Трек получил платиновую сертификацию от RIAA за продажу 1,000,000 копий в США 23 сентября 2020 года.

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Сертификации

Примечания 

Песни Канье Уэста
Песни, написанные Канье Уэстом
Синглы Def Jam Recordings
Хип-хоп-песни
Песни Кида Кади